Irina Turowa ist der Name folgender Personen:

* Irina Iossifowna Turowa (* 1979), russische Schachspielerin
 Irina Robertowna Turowa (1935–2012), sowjetische Leichtathletin